Александр Бородин: Бородин, Александр Викторович (род. 1953) — советский космонавт.
 Бородин, Александр Иосифович (1916—1999) — советский работник сельского хозяйства, комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Бородин, Александр Михайлович (1917—1984) — полный кавалер ордена Славы.
 Бородин, Александр Порфирьевич (1833—1887) — композитор и химик.
 Бородин, Александр Парфеньевич (1848—1898) — инженер путей сообщения, основоположник паровозостроения в России.